Gerhard Hanke ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Hanke (Landrat) (1904–??), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Gerhard Hanke (Radsportler) (1909–??), deutscher Radsportler 
 Gerhard Hanke (Historiker) (1924–1998), deutscher Historiker
 Gerhard Hanke (Forstmann) (* 1951), deutscher Förster, Kommunalpolitiker und Publizist
 Gerhard Hanke (Politiker) (* 1956), Bezirksstadtrat in Berlin-Spandau